Alonso Sánchez Coello (1531/32-1588), Spaans renaissanceschilder
 Antonio Coello (1611-1652), Spaans schrijver
 Claudio Coello (1642-1693), Spaans barokschilder
 Coello (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Coello (rivier), een rivier in Colombia